Ashley Edner – attrice statunitense
 Bobby Edner – attore statunitense
 Ole-Bjørn Edner – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese